No Good Deed (2002), een film van Bob Rafelson
No Good Deed (2014), een film van Sam Miller
No Good Deed (2020), een film van Caroline Labrèche